Золотой резерв, или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва..
При цене 1 250 долларов США за тройскую унцию, достигнутой в 2017 году, одна тонна золота стоит приблизительно 40,2 млн долларов; общая стоимость всего когда-либо добытого золота по этой цене превышает 7,5 триллионов долларов.

Цель золотого запаса 
Золото является разменным металлом, оно наполняет собой ценные бумаги, это же заставляет целые государства копить его на случай международной неустойчивости.

Золотые запасы по государствам 

Наибольшие запасы благородного металла имеют США и Германия.

Европейский союз 
Совместный запас золота государств области евро на декабрь 2020 года составил 10 772,1 тонны, поэтому евро остаются самыми обеспеченными деньгами в мире. Среди государств ЕС, не входящих в европространство, наибольший золотой запас имеет Польша (228,7 тонны).

Соединённые Штаты 
Основы современного золотого резерва США были заложены в самый разгар Великой Депрессии. В апреле 1933 года был издан Указ № 6102 о национализации золота, по которому все физические и юридические лица должны были сдать всё своё золото государству по твёрдой цене $20,66 за тройскую унцию (31,1 грамма). За неисполнение этого указа о национализации золота полагалась уголовная ответственность — до 10 лет тюремного заключения. В результате североамериканское федеративное государство получило (изъяло) с населения около 500 тонн золота, в основном в виде монет.

В 1934 году был принят , который запрещал частное владение золотом (за редким исключением). При этом государство наделялось правом использовать при расчётах не золото, а бумажные деньги. Кроме того, была проведена девальвация доллара США — цена тройской унции золота стала равняться не 20,67, а 35,0 долларов. Это привело к значительному росту золотого запаса США, который к 1938 году вырос до 11 340 тонн. Это позволяло США выпускать на внешний рынок доллары с золотым обеспечением — гарантировался обмен долларов на золото по твёрдому курсу $35 за тройскую унцию.

Во время Второй мировой войны американские запасы золота достигли своего максимума — 20 205 тонн. Это было связано с расчётами за поставки американских товаров воюющим государствам. В начале 1950-х годов США принадлежало 70 % золотых запасов мира. Это золото было использовано для создания Бреттон-Вудской системы, основанной на золотом долларе. Поскольку США активно использовали золото для поддержания доллара, это сократило их золотой резерв к 1971 году в 2,5 раза — до 8 133,5 тонны. Тогда президент США Ричард Никсон 15 августа 1971 года в одностороннем порядке отказался от привязки доллара к золоту. 15 августа 1974 года в США было разрешено частное владение золотом. На уровне около 8 000 тонн золотой резерв США остаётся почти без изменения свыше 50 лет.

В качестве хранилищ заявляются Форт-Нокс в штате Кентукки (4 500 тонн), филиалы монетного двора США в Денвере (1 400 тонн) и  (1 700 тонн) и подвалы Федерального резервного банка в Манхэттене (400 тонн).

Кроме своего золота, на хранении в США частично или полностью находятся золотые резервы около 60 других государств. Объём этих запасов в прессе не разглашается. В основном это золото (около 7 000 тонн) находится в подземном хранилище ФРБ в Нью-Йорке. Настоящей проверки запасов США избегают, что порождает множество домыслов и слухов о воровстве и коррупции.

Германия 
После Второй мировой войны, на волне Рейнского чуда, в 1951 году, Германия приступила к созданию своего золотого запаса. В 1968 году запасы достигли своего пика в 4 000 тонн.

В 2013 году ЦБ Германии запустил процедуру вывоза золота из зарубежных хранилищ. Согласно первоначальному плану, с 2020 года планировалось хранить половину своего запаса во Франкфурте-на-Майне, вернув до этого срока 300 тонн золота из Нью-Йорка и 374 тонны золота из Парижа. Согласно сообщению немецкого центробанка, в 2016 году Германия завершила репатриацию золота из США, которая началась в 2013 году с 5 тонн драгоценного металла. Далее ежегодно федерация возвращала 85 тонн, 99 тонн и 111 тонн золота соответственно. В 2017 году Бундесбанк вернул последнюю 91 тонну золотых запасов из парижских хранилищ. В настоящее время резервы золота ФРГ распределены следующим образом: 1 710 тонн во Франкфурте-на-Майне, или 50,6 % от общих резервов; 1 236 тонн в Нью-Йорке, или 36,6 % резервов; 432 тонны в Банке Англии, или 12,8 % резервов.

ФРГ, как и многие другие государства Европы, подписала Соглашение центробанков по золоту, согласно его четвёртой версии, обязуется не продавать значительные объёмы этого металла.

Франция 
В 1944 году Франция подписала Бреттон-Вудские соглашения. Доллар США заменил собой золотой стандарт. Послевоенная Европа восстанавливалась, объём торговли рос. С 1945 года по 1975 год Франция прожила Славное тридцатилетие. Франк оказался неустойчивым.

В августе 1965 года, по заявлению Банка Франции, запас желтого металла, достиг отметки в 4 400 тонн. Республика физически вернула себе золото из Северной Америки.

Китай 
В последние годы Китай проводит политику массовой скупки золота. Так, в 2013 году он приобрёл 622 тонны, став крупнейшим потребителем золота в мире.

С 2007 года Китай вышел на первое место в мире по объёмам добычи золота (2007 год — 280 тонн, 2008 год — 292 тонны, 2013 год — 430 тонн, а объёмы торгов на Шанхайской золотой бирже выросли с 1 139 тонн в 2012 году до 2 197 тонн в 2013 году.

Золотой запас Тайваня (КНР считает остров своей частью) составляет 423,6 тонны.

Россия 

При сохранении темпов закупок золота до пандемии COVID-19 Россия могла к 2021 году занять третье место среди государств — держателей золота. Однако с началом пандемии рост золотого запаса государства прекратился, застыв на отметке около 2300 тонн, и лишь 27 февраля 2022 года Центробанк сделал заявление о возобновлении закупок.

Две трети золотовалютных резервов России содержатся в Центральном хранилище Банка России в Москве.

Отчётность государственных запасов 
Ниже представлены основные золотые запасы:

Иран 
В верхний список не входит золотой запас  Ирана, различные оценки которого на 2012—2013 годы составляли от 340 до более чем 900 тонн. При этом Иран активно использует золото для расчётов в международной торговле (например, с государствами Африки) на фоне введённых против него санкций. Сколько золота имеется у Ирана сейчас, неизвестно.

Вероятно, золотой запас Ирана гораздо выше указанных оценок, так как, по сообщению швейцарской газеты «Der Bund», только в 2008 году Иран забрал из различных банков более 700 тонн принадлежащего ему золота.

Крупным источником золота для Ирана является Турция, которая золотом рассчитывается с ним за нефть.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 

 
 
 
 

Золото
Сравнительные списки стран